Выступление Чехии на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в Финляндии стало 1-м участием на Евровидении для этой страны. Страну представляла группа Kabát с песней Malá dáma (Маленькая дама).

Отбор 
10 марта прошел национальный отбор представителя страны на конкурсе песни Евровидение.

Результаты 

 Песня 6 была дисквалифицирована.

Голосование 
В полу-финале Чехии самое большое (1) балл дала .

См. также 
 Чехия на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Чехия на конкурсе песни Евровидение 2007

Чехия на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2007»